Syrie peut désigner :
 plusieurs territoires :
 la Syrie, un État du Proche-Orient actuel ;
 la Syrie, un vilayet ottoman, créé en 1865, disparu avec la fin de l'Empire ottoman ;
 le Royaume arabe de Syrie, un État indépendant éphémère créé en 1920 sur les restes de l'Empire ottoman ;
 la Syrie mandataire, un mandat de la Société des Nations attribué à la France, de 1920 à 1944 ;
 la République syrienne, le nom de l'État du Proche-Orient reconnu officiellement comme indépendant en 1944 à la fin du mandat français ;
 la Syrie, une région géographique historique du Proche-Orient ancien ;
 les États syro-hittites, des entités politiques de langue louvite, araméene et phénicienne ;
 la Syrie, une province romaine, plus tard divisée en :
 la Cœlé-Syrie, une province romaine, plus tard divisée en :
 la Syrie première, une province romaine puis byzantine
 la Syrie seconde, une province romaine puis byzantine
 la Syrie-Phénicie, une province romaine (plus tard divisée en Phénicie première et Phénicie seconde) ;
 la Syrie-Palestine, la province romaine qui remplaça celle de Judée ;

 un prénom féminin porté par exemple par :
 .